UVOT est un sigle, qui peut signifier :
 UltraViolet/Optical Telescope (litt. « télescope ultraviolet/optique »), un des instruments montés à bord du satellite artificiel SWIFT dédiés à l'observation des sursauts gamma.